Basile steht für:

 Basile (Louisiana), Ort im Acadia und im Evangeline Parish

Basile ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Basile (um 1580–nach 1640), italienische Sängerin
 Alfio Basile (* 1943), argentinischer Fußballtrainer
 André Basile (* 1969), französischer Fußballspieler und -trainer
 Elena Basile (* 1959), italienische Diplomatin
 Ernesto Basile (1857–1932), italienischer Architekt
 Fabio Basile (* 1994), italienischer Judoka
 Frank Basile (* 1978), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Gennaro Basile (1722–1782), italienischer Maler und Zeichner
 Giambattista Basile (1583–1632), italienischer Märchenerzähler
 Gianluca Basile (* 1975), italienischer Basketballspieler
 Giorgio Basile (* 1960), deutsch-italienischer Mafioso
 Giovanni Battista Filippo Basile (1825–1891), italienischer Architekt
 Leonardo Basile (* 1983), italienischer Taekwondoin
 Nino Basile (1866–1937), italienischer Historiker
 Pasquale Basile (* um 1930), italienischer Stuntman, Waffenmeister und Schauspieler
 Pietro Basile (* 1989), italienischer Sänger und Songwriter
 Riccardo Basile (* 1991), deutscher Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Bazile
 San Basile